Elterlein steht für:
 Elterlein, erzgebirgische Kleinstadt
 Elterlein (Adelsgeschlecht), erzgebirgisches Adelsgeschlecht

Elterlein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann August von Elterlein (1669–1725), frühneuzeitlicher deutscher Unternehmer und Hammerherr
 Johanne Amalie von Elterlein (1784–1865), deutsche Dichterin

Siehe auch:
 Elterleinplatz in Wien-Hernals
 Liste der Kulturdenkmale in Elterlein